Delgado se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Juan A. Delgado
 Joachim Filippe Nery Delgado